Bolschakowskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Bolschakowskoje, Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Leidtkeim, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Bolschakowskoje selskoje posselenije, Landgemeinde im Rajon Slawsk, oblast Kaliningrad (bis 1938: Groß Skaisgirren, 1938 bis 1946 Kreuzingen, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)